Walheim může být:

 Walheim (Bádensko-Württembersko) – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Walheim (Cáchy) – část německého města Cáchy
 Walheim (Haut-Rhin) – francouzská obec v departementu Haut-Rhin

příjmení osob
 Rex Walheim (* 1962) – americký astronaut